Ikersuaq bezeichnet:
 Ikersuaq, siehe Kane Basin
 Ikersuaq (Fjord) (Bredefjord), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ikersuaq (Sund, Qaanaaq) (Hvalsund), Sund im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikersuaq (Sund, Upernavik), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland